La Queue d’âne ou ruisseau de la Queue d'âne est un ruisseau français du département de la Dordogne, affluent de la Côle et sous-affluent de la Dronne.

Toponymie 
.

Géographie 
Elle prend sa source à plus de  d'altitude sur la commune de Mialet, deux kilomètres à l'ouest du bourg, au nord de la route départementale 79, près du lieu-dit Pommerède.

Elle rejoint la Côle en rive droite sur la commune de Saint-Jean-de-Côle, un kilomètre au nord-est du bourg, au pont de Lavaud, à moins de  d'altitude.

D'une longueur de , elle a deux petits affluents répertoriés, le ruisseau de Rébière et le ruisseau de la Benché.

Écologie 
La totalité du cours de la Queue d'âne depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la Côle, représente une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1’.

Communes et cantons traversés 
La Queue d'âne arrose cinq communes réparties sur trois cantons :
 Canton de Saint-Pardoux-la-Rivière
 Mialet (source)
 Saint-Saud-Lacoussière
 Canton de Jumilhac-le-Grand
 Saint-Jory-de-Chalais
 Canton de Thiviers
 Saint-Martin-de-Fressengeas
 Saint-Jean-de-Côle (confluence)

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des cours d'eau de la Dordogne

Cours d'eau en Dordogne
Système hydrologique de la Dronne